Pristoceraea är ett släkte av fjärilar. Pristoceraea ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattflyn
Pristoceraea